Straßmayr (oder Strassmayr) ist der Familienname folgender Personen:
 Jörg Maria Berg (* 1930), österreichischer Schlagersänger und Schauspieler
 Andreas Strassmayr, deutscher Bildhauer
 Eduard Straßmayr (1885–1960), österreichischer Archivar und Autor
 Karl Straßmayr (1897–1945), österreichischer Politiker (NSDAP)

Straßmayr steht für:
 Straßmayr (Unterhaching), denkmalgeschütztes Gebäude in Unterhaching